Pierre Le Gros est le nom de deux sculpteurs :
 Pierre Le Gros l'aîné, (1629-1714), un sculpteur royal français ;
 Pierre Le Gros le jeune (1666-1719), fils et disciple du précédent.

Voir aussi